Explay A350TV — смартфон компании Explay на базе ОС Android, c Дисплеем 3.5’’дюйма, TV-приёмником, 2 активные SIM-карты, c сетями 3G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS, Камера 3,2 Мп, Фронтальная камера 0.3 Мп, Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ.

Внешний вид 
Внешне Explay A350TV представляет собой классический моноблок с сенсорным дисплеем. Корпус Explay A350TV состоит из пластика, спереди есть кнопки сенсорного управления с подсветкой: Меню, Домой, Назад. Сверху аудиоразъём и TV-Антенна, а снизу разъём micro-USB. По бокам слева кнопки-качели: Громкости «+» и «-», справа кнопка Включения/Выключения.

Аккумулятор 
Телефон поставляется с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1400 мА/ч. Заявленное производителем время работы:
Режим разговора: до 5 ч (2G)/до 4 ч (3G)
Режим ожидания: до 200 ч (2G)/до 60 ч (3G).
Подходит аккумулятор BP-4L.

Дисплей 
Диагональ дисплея Explay A350TV составляет 3,5 дюймa. Разрешение — 320х480 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии TFT и 262.14 тыс. цветов оттенков цветов. Сенсор поддерживает Дуал-тач (Двойное прикосновение одновременно) и Мультитач (Выполнение различных задач при поочерёдном прикосновении к дисплею или прикосновением к дисплею сразу двумя пальцами одновременно).

Фотокамера 
Камера расположена в верхней части, задней панели телефона. Камера в 3.2 мегапикселей позволяет делать снимки в хорошем качестве, а светодиодная вспышка позволит делать снимки даже при плохом освещении. Максимальное разрешение фотографий: 2592х1944 пикселей. Так же есть фронтальная камера 0.3 мегапикселей.

Аппаратная часть 
Explay A350TV, оснащён процессором MediaTek MT6575 с частотой 1000 МГц и встроенным видео-ускорителем PowerVR SGX531.
Оперативная память аппарата — 256 Мб (доступно меньше), постоянная память — 256 Мб (доступно 158 Мб). Поддерживаются карты памяти MicroSD, объёмом до 32 Гб.

Программная часть 
Explay A350TV, работает на ОС Android версии 2.3.6. Обновлений от производителя в дальнейшем нет. Аппарат имеет заводскую прошивку v. 1.00 и доработанную от производителя v. 1.01. Также доступны прошивки v. 1.02 и v. 1.03. В прошивке v. 1.03 добавлена функция входа в Recovery, что упрощает сброс графического пароля.

Комплектация 
В комплектацию входит: Сетевой адаптер USB, Кабель micro-USB, Наушники, Руководство пользователя, Гарантийный талон.

Недостатки 
G-сенсор поддерживает всего 4 положения.
На большинстве аппаратов появляются битые пиксели.

Примечание 
 Смартфон Explay A350TV — Explay
 Обзор телефона Explay A350 TV — YouTube
 Explay A350TV — Обсуждение — 4PDA

Ссылки 
 Смартфон Explay A350TV — Связной
 Explay A350TV — hitpda.ru
 Explay A 350 TV — Официальная прошивка — 4PDA

Устройства на базе Android
Появились в 2012 году в России